Miejscowości w USA:
 Rexford – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas
 Rexford – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Lincoln